Comte är en fransk adelstitel motsvarande greve. Det är också ett efternamn, som burits av bland andra:
 Auguste Comte (1798–1857), fransk filosof
 Charles Comte (1782–1837), fransk journalist
 Henriette Comte (1892–1971), fransk författare
 Pierre Charles Comte (1823–1898), fransk konstnär

Se även 
 Comté
 Conte

Franska efternamn